Magnus Johansson kan avse flera personer:

Sport
 Magnus Johansson (handbollsspelare)
 Magnus "Bagarn" Johansson, handbollstränare
 Magnus Johansson (ishockeyspelare)
 Magnus "Ölme" Johansson, fotbollsspelare
 Magnus "Lill-Tidan" Johansson, fotbollsspelare

Övrigt
 Mange Johansson radioprogramledare
 Magnus Johansson (musiker), Norrköping
 Magnus Johansson (trumpetare), Göteborg
 Magnus Johansson (politiker), född 1978, riksdagsledamot för Miljöpartiet
 Magnus Johansson (socialdemokrat), född 1967, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
 Magnus Johansson (entreprenör)
 Magnus Johansson (konditor), ansvarig för Nobelbankettens desserter
 Magnus Johansson (Ängel)
 Magnus Johansson (musikalbum), album av Magnus Johansson